Cisnerus ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Cisnerus († 1620), deutscher Schulmeister und Pfarrer
 Nikolaus Cisnerus (1529–1583), deutscher Humanist und Jurist

Siehe auch:
 Cisneros